Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 90-es, továbbá 90A, 90F, 90H, 90R, 90Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 90-es busz (Budapest)→21-es busz (Budapest)
 90A busz (Budapest)→21A busz (Budapest)
 90Y busz (Budapest)→190-es busz (Budapest)

 90-es busz (Debrecen)megszűnt
 90Y busz (Debrecen)

 90-es busz (Kaposvár)

 90-es busz (Lenti)

 90-es busz (Miskolc)megszűnt

 90-es busz (Nyíregyháza)
 90E busz (Nyíregyháza)

 90-es busz (Szeged)
 90F busz (Szeged)
 90H busz (Szeged)
 90R busz (Szeged)megszűnt
 90Y busz (Szeged)megszűnt